Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, etc.) résultant de la combinaison des lettres M et I.

Sigle 
MI est une abréviation de type sigle pour :
 Ministère de l'Intérieur, en particulier en France ;
 Maître international, aux échecs ou aux dames ;
 Membre inférieur, en médecine ;
 Musicien Intervenant (voir aussi MIMS, Musicien intervenant en milieu scolaire, dumiste) ;
 military intelligence, renseignement militaire et contre-espionnage britanniques : MI-5, MI6, MI8 et MI9 ;
 Mi, en informatique, désigne Messagerie instantanée ;
 Matériel d'Interconnexion (MI 79 par exemple) ;
 Mission d'information (parlementaire), à l'Assemblée nationale, en France.

Code 
MI est un code représentant :
 Milan, ville et province d'Italie ;
 l'état du Michigan selon la norme ISO 3166-2 ;
 Silk Air, selon la liste des codes IATA ;
 le district régional de Phthiotide (capitale Lamia), en tête des plaques d'immatriculation grecques ;
 Malawi, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 Maori, une langue Maori, selon la norme ISO 639 des codes de langues.

MI est le numéral de 1001, en chiffres romains.

Abréviations et symboles 
 Mi, en informatique, symbole du préfixe binaire mébi ;
 Mi désigne les hélicoptères conçus par le bureau fondé par Mikhaïl Mil ;
 abréviation de mile, unité de longueur anglo-saxonne ;
 MI (ou MIT), en chimie, est une abréviation qui désigne la methylisothiazolinone.

Nom commun 
 mi, une note de musique ;
 Le Mi (Euclidia mi), une espèce de lépidoptères.

Autres sens 

 Mi (rivière) est une rivière chinoise affluent du fleuve Xiang.
 Mi est le nom d'une entreprise chinoise de fabrication de smartphones et d'électronique grand public.
 Mi Yuting est un joueur de go professionnel chinois né en 1996.

Autres graphèmes 
Dans d'autres systèmes d'écriture, certains graphèmes se transcrivent par « mi » dans l'alphabet latin :
 Cherokee : Ꮋ
 Cyrillique : ми
 Guèze : ሚ
 Hangûl : 미
 Japonais : kana み et ミ

Abréviation
Code